Peel River kan syfta på följande platser:

Australien 

 Peel River (vattendrag i Australien), New South Wales,

Kanada 

 Peel River (Kanada), en flod i Yukon och Northwest Territories i Kanada 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Kanadaförgreningar